Synoniem van bezoek
Visite (hoorspel), een hoorspel van Selma Urfer
Visite (film), een Nederlandse kortfilm uit 2018
Visite (Lenny Kuhr), een nummer van Lenny Kuhr uit 1980